Puchar Świata w skeletonie 2012/2013 – 27. edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Lake Placid 10 listopada 2012 roku, a zakończył się 17 lutego 2013 roku w Soczi. Zwycięzcami Pucharu Świata zostali: wśród mężczyzn Łotysz Martins Dukurs, natomiast w rywalizacji kobiet reprezentantka Niemiec Marion Thees.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Puchar Świata w skeletonie
2012 w skeletonie
2013 w skeletonie